Протоцератопси ( ; від  — «перший»,  — «ріг»,  — «лице»; дослівно — «Перше рогате лице») — рід рослиноїдних динозаврів із родини цератопсів, що жили наприкінці пізнього крейдяного періоду (75 млн років тому) на території сучасної Монголії. Як і трицератопси, вони мали великий шийний виріс для хизування з іншими особами виду та в шлюбних іграх. Уперше останки були знайдені в пустелі Гобі фотографом Дж. Б. Шейклфорд під час експедиції 1922 року. Донині науковці виділяють два види: P. andrewsi та P. hellenikorhinus.

Відкриття 

Фотограф  виявив перший скелет протоцератопса в пустелі Гобі (Ґаньсу, Внутрішня Монголія), під час американської експедиції 1922 року, очолюваної , метою якої були пошуки предків людини. Хоча останки найдавніших людей не були знайдені, але вдалося зібрати велику колекцію викопних останків роду Protoceratops, поряд зі скам'янілими скелетами тероподів, велоцирапторів, овірапторів і псіттакозаврів.

У 1923 році американські палеонтологи  і  описали знайдені останки рептилії як типовий вид P. andrewsi, давши ім'я на честь Р. Ендрюса. Викопні рештки походять із  та відносяться до Кампанського ярусу (75-71 млн років тому). Дослідники відразу відзначили важливість відкриття, тому що новий вид був «довгоочікуваним предком трицератопса». Скелети були у відмінному стані, у деяких екземплярів збереглися навіть склеротичні кільця (крихкі кістки очниць).

У 1948 році палеонтологічної експедиції АН СРСР під керівництвом І. А. Єфремова був знайдений повний скелет протоцератопса.

У 1971 році в Монголії були виявлені викопні останки протоцератопса, у якого вчепився велоцираптор. Вважають, що загибель наздогнала їх одночасно, під час битви, у результаті піщаної бурі, або раптового обвалу дюни.

У 1975 році польські палеонтологи Тереза Мар'яньська і Гальшка Осмульська описали другий вид протоцератопса з Монголії, який назвали P. kozlowskii. Однак вважається, що це останки молодої особини виду Bagaceratops rozhdestvenskyi.

У 2001 році був описаний новий вид — P. hellenikorhinus. Він був помітно більше, ніж P. andrewsi, мав дещо іншу форму «коміра» й більш потужні роги. Крім того, два невеликих роги розташовувалися над ніздрями. Передні зуби були відсутні.

У 2011 році було виявлено, що протоцератопс зразка 1965 року зберігся з власним відбитком. Це перший випадок збереження даного виду зі слідами.

Опис 

Протоцератопс чотириногий динозавр, що досягав приблизно 1,8 м (6 футів) завдовжки та 0,6 м (2 фути) заввишки. Доросла особина важила близько 180 кг (400 фунтів), а найменші екземпляри 23,7 кг (52 фунти). Найбільша кількість останків, що була виявлена в одному місці, дає підстави для припущення, що процераптоси жили стадами.

Протоцератопс мав порівняно великий для своїх розмірів череп. Він як для рослиноїдної тварини мав потужні щелепи, якими, за необхідності, міг нанести сильний укус ворогу. Десятки зубів були добре пристосовані для пережовування грубої рослинної їжі. Череп складався зі масивного рострального виступу і чотирьох пар фенестр (кісткових отворів на черепі). Найбільшою зі черепних отворів є носовий, що був значно меншім, ніж у представників більш пізніх. Очниці у динозавра великі (до 50 мм у діаметрі). Позаду очниць знаходилися трохи меншого розміру фенестри (так звані «підскроневі фенестри»).

У потиличній області черепа розташовувався кістковий виріст («комір»), у якому були два великих парієтальних отвори; у щічної області — великі виличні кістки. Переважно «комір» був утворений тім'яною кісткою, і частково — лускатою. Розмір і вид «коміра» в різних особин суттєво відрізнилися: у деяких збережених черепів потиличні вирости короткі, тоді як в інших досягають довжини майже половини черепа. Деякі дослідники, включаючи , пояснюють ці відмінності статевим диморфізмом і віком особин.

Палеобіологія

Розмноження 

У 1920-х роках Рой Чепмен Ендрюс уперше виявив скам'янілі яйця динозавра в пустелі Гобі. Поблизу знаходилося безліч останків протоцератопсів, тому утвердилася думка, що яйця належали саме цього виду. Кожне яйце було завдовжки у 20 см (8 дюймів). На думку науковців новонароджені особини повинні були досягати завдовжки близько 30 см (1 фут).

Уважалося, що овіраптори харчувалися яйцями протоцератопсів, оскільки поруч із гніздом був знайдений скелет овіраптора. Його череп був розбитий, тому зробили припущення, що пошкодження завдала розгнівана самка протоцератопса, що обороняла своє гніздо від хижака. Однак в 1993 році Норрелл виявив зародок усередині яйця, що вважалося яйцем протоцератопса. Під час його вивчення було з'ясовано, що насправді це був ембріон овіраптора. Таким чином, первісна знахідка свідчила скоріше про те, що овірапторам притаманна гніздова поведінка, ніж про невдалу спробу викрасти чуже яйце.

У 2011 році міжнародною командою науковців у Монголії було виявлено гніздо зі скам'янілими рештками 15 дитинчат Protoceratops andrewsi, 10 скелетів збереглися повністю. Гніздо у формі чаші та діаметром приблизно 2,3 м, усі останки мають ознаки дитинчат: короткі морди, великі очі, відсутність рогів і «комірок». Відкриття показує, що протоцератопси піклувалися про своїх дітей у гніздах хоча б на ранній стадії дитинства. Також вчені припускають, що і цератопси доглядали за своїм потомством.

Додаткові вивчення росту та розвитку проводив фон Ебнера на зубах витягнутих із яєць ембріонів та прийшов до висновку, що в протоцератопсів період інкубації становив три місяці (83,16 дня).

Спосіб життя 
Великі очі протоцератопса були запропоновані як доказ нічного життя. Проте подальші порівняння між склеральними кільцями протоцератопів і сучасниих птахів і плазунів свідчать про більш змішаний спосіб життя та короткочасну активність протягом усього дня. Це свідчить про те, що боротьба між протоцератопсом і велоцираптором (нічний спосіб життя) могла відбутися при сутінках або в умовах слабкого освітлення.

Класифікація 

Протоцератопси були першими названими , і, отже, дали назву родині Protoceratopsidae, групі травоїдних динозаврів більш схожих, ніж пситтакозавриди, але менш схожі, ніж цератопсиди. Група характеризується подібністю до Ceratopsidae, але з більшою вираженими пропорціями кінцівок, з меншими оборками та відсутністю великих рогів.

{{clade| style=font-size:85%;line-height:85%
                     |label1=Leptoceratopsidae
                          |1=
                       |2={{clade
                          |1=Graciliceratops
                          |2={{clade
                             |label1=Protoceratopsidae
                             |1={{clade
                                |1=Bagaceratops
                                |2={{clade
                                   |1=Lamaceratops
                                   |2={{clade
                                      |1=Breviceratops
                                      |2={{clade
                                         |1=Magnirostris
                                         |2= }} }} }} }}
                             |2= }} }} }}

 Примітки 

 Література 
 You Hailu, Peter Dodson: Basal Ceratopsia. In: David B. Weishampel, Peter Dodson, Halszka Osmólska (Hrsg.): The Dinosauria. 2. Ausgabe. University of California Press, Berkeley CA u. a. 2004, , S. 478—493, Digitalisat (PDF; 807,25 KB).
 David E. Fastovsky, David B. Weishampel: The Evolution and Extinction of the Dinosaurs.'' 2. Ausgabe. Cambridge University Press, Cambridge u. a. 2005, .

Цератопси
Птахотазові
Динозаври крейдового періоду
Динозаври Азії